Bukovje se poate referi la:

 Comuna Bukovlje, Slavonski Brod-Posavina, Croația
 Bukovlje, Bukovlje, sat din comuna Bukovlje, Slavonski Brod-Posavina, Croația
 Bukovlje, Bosnia și Herțegovina
 Bukovlje, Zreče, Slovenia